Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal zeven officiële interlands in het jaar 1963. De nationale selectie stond onder leiding van de Hongaarse bondscoach Károly Soós.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1962/63
DDR-Oberliga 1963/64

Duits voetbalelftal
1963